

Patronyme 
 
 John Percival Lyle (1878-1968), homme politique provincial canadien
 Kai McKenzie-Lyle (1997-), footballeur guyanien
 Lauren Lyle (1993), actrice écossaise 
 Maria Lyle (2000-),  athlète handisport écossaise
 Nancy Lyle (1910-1986), joueuse de tennis britannique
 Ron Lyle (1941-2011), boxeur américain
 Sandy Lyle (né en 1958), golfeur écossais
 Tom Lyle (1953–2019), dessinateur de bande dessinée américain.

Prénom 
 Lyle Bettger (1915-2003), acteur américain.
 Lyle Lovett (né en 1957), chanteur-compositeur américain.
 Lyle Nelson (né en 1949), biathlète américain.
 Lyle Stewart (né en 1951), homme politique canadien.
 Lyle Talbot (1902-1996), acteur américain.
 Lyle Wheeler (1905-1990), directeur artistique et chef décorateur de cinéma américain.

Divers 
 Lyle, film de Stewart Thorndike sorti en 2014
 Lyle (Minnesota)

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom